Gretel-Bergmann-Schule ist der Name mehrerer Schulen, die nach Gretel Bergmann benannt sind:
 Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule, Gemeinschaftsschule in Berlin-Marzahn
 Gretel-Bergmann-Schule (Hamburg), Stadtteilschule in Hamburg-Neuallermöhe
 Gretel-Bergmann-Grundschule in Nürnberg
 Gretel-Bergmann-Grundschule Eystrup (Hoya) in Niedersachsen